HMS Barfleur je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Barfleur (1697) 
 HMS Barfleur (1768) 
 HMS Barfleur (1892) 
 HMS Barfleur (D80)

Barfleur